Собакинцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 

 Собакинцы — до 1954 г. название агрогородка Першемайск в Щучинском районе Гродненской области.

Россия 

 Собакинцы — до 1966 г. название деревни Дунаево в Пыщугском районе Костромской области.